Drum prüfe, wer sich ewig bindet ist der Titel von
 Drum prüfe, wer sich ewig bindet (1949), britische Filmkomödie von John Paddy Carstairs
 Drum prüfe, wer sich ewig bindet, Alternativtitel der französischen Filmkomödie Der schöne Schein des Reichtums